Popo – polskie czasopismo
 Popo – album muzyczny 

 Ludzie noszący nazwisko Popo
 Hira Te Popo (zm. 1899) – nowozelandzki przywódca plemienny
 Sundar Popo (1943–2000) – trynidadzki muzyk

Zobacz też 
 Grand Popo – miasto w Beninie
 El Popo – popularna nazwa meksykańskiego wulkanu Popocatépetl